Live Evil - álbum de Black Sabbath
Live-Evil - álbum de Miles Davis

Veja também 
Evil Live - álbum da banda Diamond Head
A Touch of Evil: Live - álbum da banda Judas Priest

Desambiguação